Раше́вская — фамилия, женская форма фамилии Рашевский. Известные носители:
 Рашевская, Зинаида Владимировна (Рачевски, Зина) — американская актриса, буддийская монахиня.
 Рашевская, Зинаида Сергеевна (1896—1963) — супруга великого князя Бориса Владимировича.
 Рашевская, Наталья Сергеевна (1893—1962) — российская, советская актриса, режиссёр, сценарист и театральный педагог.
 Рашевская, Серафима Евгеньевна (1925—2000) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза.